Uranga ist der Familienname folgender Personen:

 Enoé Margarita Uranga Muñoz (* 1963), mexikanische Politikerin
 Francisco Uranga y Sáenz (1863–1930), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Cuernavaca
 Gari Uranga (* 1980), baskischer Fußballspieler von Real Sociedad
 Ian Uranga (* 1987), spanischer Fußballspieler
 Nancy Uranga Romagosa (1954–1976), kubanische Florettfechterin